

Населені пункти та їхні частини
 Здзехув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Здзехув — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Здзехув — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Здзехув — колонія в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки